Davan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Davān (ort), Fars, 
 Davān (berg), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar